uit, van, of zoals in het land Italië
van of naar het voorbeeld van Italianen
Italiaans, een taal van de Romaanse taalgroep, onder meer gesproken in Italië en Zwitserland
Italiaans (schaakopening)
Italiaanse keuken

Zie ook
 Italisch (doorverwijspagina)